Brendan Croker – cantautore, chitarrista e compositore inglese
 C. Martin Croker – animatore e doppiatore statunitense
 Norma Croker – velocista e lunghista australiana
 Robin Croker – ex pistard britannico